Archelaos může být:

 Archelaos (2.–1. stol. př. n. l.), generál Mithridata z Pontu 
 Archelaos I., v letech 413–399 př. n. l. král Makedonie 
 Archelaos (král Sparty), 8. stol. př. n . l.
 
 Herodes Archelaos (23 př. n. l. – 18 n. l.)